Bundespolizei (in tedesco Polizia federale) può riferirsi a due diversi corpi di polizia:

 Bundespolizei (Austria), corpo di polizia austriaco fondato nel 2005.
 Bundespolizei (Germania), corpo di polizia tedesco fondato nel 2005.